HUR, akronymet henviser til forskellige artikler:
 Hovedstadens Udviklingsråd – rådet for sammenhæng af udvikling i hovedstadsregionen.
 HUR Trafik – en division i Hovedstadens Udviklingsråd, se HT#HUR Trafik.
 Ukraines militære efterretningsvæsen – HUR, ( Головне управління розвідки Міністерства оборони України ) eller (ГУР).
 HUR - album af den danske folkemusikgruppe Instinkt.

Derudover kan Hur også henvise til paradiske jomfruer eller Houri der ifølge nogle fortolkninger af Islam er nogle mytologiske væsner som bebor paradis og gives til mandlige muslimer i efterlivet.